Santiago Rodríguez Taverna era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Camilo Ugo Carabelli ha sconfitto Andrea Collarini con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Juan Pablo Varillas (semifinale)
  Camilo Ugo Carabelli (campione)
  Renzo Olivo (secondo turno)

  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale) 
  Nicolás Kicker (primo turno) 
  Santiago Rodríguez Taverna (quarti di finale) 
  João Menezes (primo turno)

Qualificati 

  Murkel Dellien (primo turno)
  Santiago De La Fuente (primo turno)
  Juan Ignacio Galarza (primo turno)

  Daniel Cukierman (primo turno) 
  Conner Huertas Del Pino (primo turno) 
  Franco Emanuel Egea (primo turno)

Wildcard 

  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Alejo Lorenzo Lingua Lavallén (secondo turno)

  Román Andrés Burruchaga (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Tigre II 2022